Такмичење у бацању кладива за жене на Олимпијским играма 2004. је одржано други пут од када је уведено као нова атлетска дисциплина на Олимпијским играма 2000 у Сиднеју. Такмичење је одржано на Олимпијском стадиону Спиридон Луис у Атиниу.

Пријавило се 48 такмичарки из 27 земаља, подељених у две квалификационе групе по 24 такмичарке. Квалификације су одржане 23. августа, а финале 25. августа.

Олимпијске норме су биле 69,50 -{m}- (А), а 67,00 -{m}- (Б).

На Играма је три пута обаран олимпијски рекорд. Постигнута су и два национална рекорда (Немачка и Тринидад и Тобаго).

Рекорди пре почетка такмичења 
(12. августа 2004)

Победнице

Нови рекорди после завршетка такмичења

Резултати

Квалификације 

23. август 2004. Група А 9,10, а група B 10,50 часова.
Норма за финално такмичење износила је 71,50 метара. У финале се пласирало 12 такмичарки. Задату норму је испунило једанаест такмичарки (КВ), док је једна ушла на основу резултата (кв).

Финале 
25. август 2004 — 22,10

Референце

Види још 
 Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.

Спољашње везе 
 Резултати Атлетских такмичења на ЛОИ 2004. сајт ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.
Бацање кладива на Летњим олимпијским играма